Cammas ist der Familienname der folgenden Personen:

 Franck Cammas (* 1972), französischer Segler
 Jean Cammas (* 1990), chilenischer Jazzmusiker